Jakubowski ist der Familienname folgender Personen:

 Ariel Jakubowski (* 1977), polnischer Fußballspieler
 Bernd Jakubowski (1952–2007), deutscher Fußballtorwart und Trainer
 Dmitri Olegowitsch Jakubowski (* 1963), russischer Jurist
 François Jakubowski (* 1958), französischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Igor Jakubowski (* 1992), polnischer Boxer
 Iwan Ignatjewitsch Jakubowski (1912–1976), Marschall der Sowjetunion, Oberkommandierender des Warschauer Pakts
 Jackie Jakubowski (1951–2020), schwedischer Schriftsteller und Journalist polnischer Herkunft
 Josef Jakubowski (1895–1926), polnisches Opfer eines Justizirrtums in Deutschland
 Manfred Jakubowski-Tiessen (* 1948), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Maxim Jakubowski (* 1944), britischer Science-Fiction-Autor und -Herausgeber 
 Thaddeus Joseph Jakubowski (1924–2013), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof